Александров, Вадим:
 Александров, Вадим Александрович (1921—1994) — советский и российский историк, этнограф, лауреат Государственной премии РФ.
 Александров, Вадим Алексеевич (род. 1969) — советский, украинский и российский футболист.
 Александров, Вадим Николаевич (род. 1941) — генеральный директор ОАО «Метрострой», Санкт-Петербург.